Rabito ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Rabito (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Diana Rabito († 2013), italienische Schauspielerin